Села:
 Зінове — Сумська область, Путивльський район
 Зінове — Сумська область, Роменський район